Пригород:
 Пригород (Древняя Русь) — в удельно-вечевой период русской истории младший город. 
 Пригород — общее название населённой территории или населённого пункта, находящегося за административной границей города.
 «Пригород» ()  — американский комедийный телесериал, премьера которого состоялась в 2011 году на телеканале ABC.
 «Пригород» ()  — кинофильм, написанный и снятый Пенелопой Сфирис и выпущенный на экраны в 1983 году.

См. также 
 Suburbia ()  — песня британской поп-группы Pet Shop Boys.